KHS kan avse:

  KHS – IATA-kod för en flygplats i Khasab, Oman, se Khasabs flygplats
 KHS (företag) – en stor tysk tillverkare av förpackningar och tappningsmaskiner
 KHS – en militärhögskola inom svenska armén som verkade i olika former åren 1866–1961, se Krigshögskolan